Os Aquisitores seriam supostamente um grupo secreto brasileiro que participou da renúncia do, então, Presidente da República do Brasil, Jânio da Silva Quadros no ano de 1961. Esteve diretamente ligado na implantação do governo militar no Brasil. 

No entanto não existe nenhum trabalho acadêmico ou comprovação da sua real existência.

Ver também 
 Brasil
Jânio da Silva Quadros
Governo militar no Brasil

Illuminati
Os Aquisitores
Sociedades secretas